Масахіто, принц Хітаті (нар. 28 листопада 1935, Токіо, Японія) — японський принц, п'ята дитина і другий син імператора Сьова й імператриці Кодзюн, молодший брат Акіхіто, імператора на спокої. З першого травня 2019 є третім в лінії успадкування японського престолу. Принц Хітаті відомий завдяки своїй філантропічної діяльності та через дослідження причин раку. Нагороджений японським орденом Хризантеми, а також данським орденом Слона.

Одружений. Бездітний.

Примітки

Джерела 

Імператорський дім Японії
Уродженці Токіо